Engels basketbalteam (mannen)
 Engels basketbalteam (vrouwen)